L'expression École ionienne ou École de l'Heptanèse peut désigner:

Dans l’Ionie ancienne (en grec: Ιωνική Σχολή)
 L'école ionienne, une école de pensée proche de l'école milésienne

Dans les îles Ioniennes modernes (en grec: Ιονική Σχολή or Επτανησιακή Σχολή)
 L' ou école de l'Heptanèse (peinture), mouvement artistique des 
 L' ou école de l'Heptanèse (littérature), mouvement artistique des  qui fut particulièrement actif lors de la question linguistique grecque
 L' ou école de l'Heptanèse (musique), mouvement artistique des 

  (Le Pirée) (créée en 1847)

Voir aussi 
 Académie ionienne
 Université ionienne